Ahn Jung-hoon este un actor coreean

Profil
Nume: 안정훈 / Ahn Jung Hoon (An Jeong Hun)
Profesie: Actor
Data Nașterii: 1969-Dec-26
Înălțime: 175 cm
greutate: 71 kg
Semn Astral: Capricorn
Familie:  O soție și o fată

Seriale
The Reputable Family (KBS1, 2010)
Father's House (SBS, 2009)
Women of the Sun (KBS2, 2008)
Blue Fish (SBS, 2007)
The Book of Three Han (MBC, 2006)
Jumong (serial TV) (MBC, 2006)
Pure 19 (KBS1, 2006)
Sad Goodbye (KBS2, 2005)
Count of Myeongdong (EBS, 2004)
Choice (SBS, 2004)
The Age of Heroes (MBC, 2004)
One Million Roses (KBS1, 2003)
Summer Scent (KBS2, 2003)
Morning Without Parting (SBS, 2001)
Anger of Angel (SBS, 2000)
Golbangi (SBS, 2000)
All About Eve (MBC, 2000)
Emperor Wang Gun (KBS1, 2000)
Honesty (MBC, 2000)
Kaist (SBS, 1999)
Sunflower (MBC, 1998)

Premii
2003 KBS Awards: Best Supporting Actor

Trivia
Educație: Dankuk University

Legături externe 
Profile (nate) 
Profile (epg) 
Korean Wiz

Actori sud-coreeni